Markovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 93 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Sport
U naselju je postojao nogometni klub ONK Borac Markovac

Izvori

Naselja u sastavu Grada Daruvara